Ivrea, (Ivrée en français) est une ville italienne située dans le Piémont.
 Ivrea, maison d'édition française anciennement appelée Champ libre.

 Giacomino da Ivrea, peintre italien du